Женска рукометна репрезентација Румуније у организацији Рукометног савеза Румуније представља Румунију у рукомету на свим значајнијим светским и континенталним такмичењима.

Успеси репрезентације

Наступи на Олимпијским играма

Наступи на Светским првенствима

Наступи на Европским првенствима

Тренутни састав 
 Састав на Европском првенству 2010.

Селектор: Раду Воина

Види још 
 Рукометна репрезентација Румуније

Спољашње везе 

 Рукометни савез Румуније
 Румунија на страницама ЕХФ-а

Р
Репрезентације Румуније
Рукомет у Румунији